Plaats in Indonesië
 Tanjung Miring (Rambang Kuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Miring (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra